Кудиновский сельсовет

Калужская область 
 Кудиновский сельсовет Малоярославецкого района

Московская область 
 Кудиновский сельсовет Зарайского района (упразднён в 1939 году)
 Кудиновский сельсовет Ногинского района (в 1994 году преобразован в сельский округ)

Орловская область 
 Кудиновский сельсовет Должанского района